Xín Mần (huyện), een huyện in de provincie Hà Giang, Vietnam
 Xín Mần (xã), een xã in bovengenoemd district.